Rafał Pankowski (ur. 1976) – polski socjolog, dr hab., współzałożyciel stowarzyszenia „Nigdy Więcej”
 Rafał Pankowski – polski lekarz, ortopeda, dr hab.